Семён Шко́льников:
 Школьников, Семён Пейсахович (1901—1977) — советский художник-гримёр, Заслуженный деятель культуры БССР (1966).
 Школьников, Семён Семёнович (1918—2015) — советский режиссёр и оператор документального кино.